DJ je kratica za:
Dow Jones borzni indeks.
Disc jockey 
 Nemška mladež (nemško Deutsche Jungvolk)
Družba Jezusova

Glej tudi